Antonio Vico ist der Name folgender Personen:

*Antonio Vico (Kardinal) (1847–1929), Kurienkardinal der Römisch-Katholischen Kirche
Antonio Vico (Schauspieler, 1904) (1904–1972), spanischer Filmschauspieler 
Antonio Vico (Schauspieler, 1956) (* 1956), spanischer Bühnen- und Filmschauspieler